Tres Lomas peut désigner :

 Tres Lomas, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Tres Lomas,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.